Neosilba är ett släkte av tvåvingar. Neosilba ingår i familjen stjärtflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stjärtflugor
Neosilba